Фуников — фамилия; имеет женскую форму Фуникова.
 Фуников, Виталий Петрович (1901—1958) — советский конструктор подводных лодок, лауреат Сталинской премии.
 Фуников, Егор Иванович (1739—1822) —  участник русско-турецкой войны 1787—1791 гг., один из руководителей инженерных войск российской армии, инженер-генерал.
Фуников, Иван Васильевич (начало XVII в.) — тульский помещик, автор "Послания дворянина к дворянину".
 Фуникова Гора — деревня в Киржачском районе Владимирской области.